Wrocław Open 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2015 z cyklu Wrocław Open rozgrywany w dniach 16–22 lutego 2015 we Wrocławiu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 85 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Wrocław Open
2015 w tenisie ziemnym
2015 w polskim sporcie